Haggart Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Haggart Lake, Muskoka District, sjö i Ontario, 
 Haggart Lake, Cochrane District, sjö i Ontario, 
 Haggart Lake, Kenora District, sjö i Ontario, 

Robotskapade Kanadaförgreningar